Alexandru Odobescu ist der Name folgender Personen:

 Alexandru Odobescu (Schriftsteller) (1834–1895), rumänischer Schriftsteller und Politiker

Alexandru Odobescu ist der Name folgender Orte in Rumänien:
 Alexandru Odobescu (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași 
 Alexandru Odobescu (Buzău), Dorf im Kreis Buzău